Stravinskij je příjmení více osobností:

 Fjodor Stravinskij (1843–1902) – ruský operní pěvec, basista, otec Igora
 Igor Fjodorovič Stravinskij (1882–1971) – ruský hudební skladatel
 Marius Stravinskij, rodným příjmením Stravinskas (* 1979) – britský hudební skladatel narozený v Kazachstánu
 Povilas Stravinskij – litevský pianista
 Soulima Stravinskij (1910–1994) – švýcarsko-americký pianista a hudební skladatel, syn Igora

Ruská příjmení